Mount Olive ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Mount Olive (Coosa County, Alabama)
 Mount Olive (Elmore County, Alabama), siehe Burlington (Alabama)
 Mount Olive (Jefferson County, Alabama)
 Mount Olive (Arkansas)
 Mount Olive (Illinois)
 Mount Olive (Indiana)
 Mount Olive (Kentucky)
 Mount Olive (Louisiana)
 Mount Olive (Mississippi)
 Mount Olive (New Jersey)
 Mount Olive (Stokes County, North Carolina)
 Mount Olive (Wayne County, North Carolina)
 Mount Olive (Texas)
 Mount Olive (Northumberland County, Virginia)
 Mount Olive (Shenandoah County, Virginia)
 Mount Olive (Fayette County, West Virginia)
 Mount Olive (Mason County, West Virginia)
 Mount Olive (Mercer County, West Virginia)
 Mount Olive (Roane County, West Virginia)

in Kanada:
 Mount Olive-Silverstone-Jamestown, bei Toronto

Siehe auch:
 Mount Olive Township